Никола́й Алекса́ндрович Соло́мин (, Яранск — 5 января 1936, Советск) — советский государственный и партийный деятель.

Биография 
Происходил из рода яранских мещан Соломиных. Окончил Яранское 3-классное училище. Нарком первого советского правительства Вятской губернии, заведующий отделом призрения Вятского губернского Совнаркома с 25 января по 29 апреля 1918. Депутат I Съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Вятской губернии. Член Вятского губернского Исполнительного комитета. Исполняющий обязанности секретаря (1923—1924), заведующий канцелярией (1924) Вятского губернского Исполнительного комитета. Левый эсер.

Семья 
 Дед, Николай Михайлович Соломин (1834—1882) — художник-иконописец.
 Брат деда, Пётр Михайлович Соломин (1839—1871) — российский поэт и педагог, надворный советник.
 Троюродный брат, Павел Михайлович Соломин (1897—1968) — советский врач, организатор здравоохранения и педагог.
 Внук троюродного брата, Александр Владимирович Соломин (род. 1980) — российский генеалог, этнолог и краевед.

Адреса 
 Вятка
 1918 — проживал в реквизированных Сибирских номерах в Доме купца Силина (улица Спасская, № 21) во время нахождения на должности наркома призрения Вятской губернии.

Комментарии

Примечания 

Эсеры
Левые социалисты-революционеры
Умершие в XX веке
Народные комиссары Вятской губернии